Наратхиват () — город на юге Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится на территории полуострова Малакка, на побережье Сиамского залива Южно-Китайского моря, в месте впадение в него реки Бангнара, на расстоянии приблизительно 810 километров к юго-юго-востоку (SSE) от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 42 010 человек. В национальном составе преобладают малайцы. Большинство верующих — мусульмане.

Экономика и транспорт 
Основными продуктами городского экспорта является каучук, кокосовые орехи и рис. Развито рыболовство. К северо-западу от города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: VTSC, IATA: NAW).

Примечания 

Города Таиланда